El Pozo bezeichnet:

 El Pozo (Chamula), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Pozo (San Juan Cancuc), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Pozo (Puebla), Ort in Puebla, Mexiko
 El Pozo (Querétaro), Ort in Querétaro, Mexiko
 El Pozo (San Luis Potosí), Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 El Pozo (Sinaloa), Ort in Sinaloa, Mexiko
 El Pozo (Film), einen Film aus Argentinien